Stojanowa () – żeńska forma bułgarskiego nazwiska Stojanow oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Marija Stojanowa (ur. 1947) – bułgarska koszykarka, brązowa medalistka olimpijska
 Penka Stojanowa (1950–2019) – bułgarska koszykarka, dwukrotna medalistka olimpijska
 Radka Stojanowa (ur. 1964) – bułgarska wioślarka, srebrna medalistka olimpijska

Toponim 
 Stojanowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Stojanowo

Strony ujednoznaczniające